Angora har flere betydninger:

 Ankara hed tidligere Angora.

Afledt af byen findes følgende:
 Angora (ged)
 Angora (kanin)
 Angora (kat)
 Angorauld er uld fra enten geden (mohair) eller kaninen.

Tv-serier:
 Drengene fra Angora eller Angora by Night, som begge præsenteres af Esben Pretzmann, Simon Kvamm og Rune Tolsgaard.

Se også
 Angola (flertydig)